Рустем Булатов: Булатов, Рустем Баянович (род. 1980) — российский музыкант, вокалист и автор текстов песен.
 Булатов, Рустем Талгатович (1974—2008) — российский футболист.